Settembre Nero (organizzazione) – organizzazione terroristica palestinese.
Settembre nero in Giordania – Settembre del 1970 in cui i palestinesi cercarono di rovesciare la monarchia hashemita di Husayn di Giordania .